Sant'Anna (Caltabellotta), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Caltabellotta,
 Sant'Anna (Casale Corte Cerro), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Casale Corte Cerro,
 Sant'Anna (Stazzema), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Stazzema,
 Sant'Anna (Isola di Capo Razzuto), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Isola di Capo Razzuto,
 Sant'Anna (Cuneo), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Cuneo,
 de Italiaanse naam voor Anna, volgens de traditie de moeder van Maria.